Plusieurs basiliques ont été nommées basilique Saint-Sébastien en référence à saint Sébastien :
 la basilique et collégiale Saint-Sébastien d’Acireale en Italie ;
 la basilique Saint-Sébastien de Barcellona Pozzo di Gotto en Italie ;
 la  de Castiglione delle Stiviere en Italie, qui accueille les reliques de Louis de Gonzague ;
 la basilique Saint-Sébastien de Manille aux Philippines ;
 la basilique Saint-Sébastien-hors-les-Murs à Rome en Italie ;
 la  de Salvador au Brésil.

Voir aussi 
 
 
 
 
 

~
Sébastien